Ludwig Hellwig ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Hellwig (Musiker) (1773–1838), deutscher Komponist und Musiker
 Ludwig Hellwig (Heimatforscher) (1846–1910), deutscher Gymnasiallehrer und Heimatforscher